Râul Fizeș se poate referi la:

 Fizeș - afluent al Bârzavei
 Fizeș - afluent al Someșului Mic

Vezi și 
 Fizeș (dezambiguizare)

Toponime românești